

Значення 
 Райдер — садовий трактор
 Райдер (шоу-бізнес)

Прізвище 
Райдер () — англомовне прізвище, що означає вершник.

Відомі носії 
 Айзея Райдер (1971) — американський баскетболіст, захисник і форвард.
 Вайнона Райдер (1971) — американська кіноактриса українсько-єврейського походження.
 Генрі Райдер Гаґард (1856-1925) — англійський письменник, юрист, агроном і ґрунтознавець.
 Джина Райдер (1977) — американська порноакторка.
 Зак Райдер — американський реслер.
 Марк Райдер (1989) — британський актор.
 Річард Райдер (1940) — британський психолог.